Kriva reka est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie (le nom étant écrit , avec une seule majuscule)
Kriva reka, un village situé dans l'obchtina de Nikola Kozlevo et dans l'oblast de oblast de Choumen ;
en Macédoine (le nom étant écrit , avec une seule majuscule)
la Kriva reka, une rivière traversant notamment l'opchtina de Debar.
en Serbie (avec deux majuscules, le nom étant également écrit )
Kriva Reka, un village situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
Kriva Reka, une localité située dans la municipalité de Čajetina, district de Zlatibor ;
Kriva Reka, un village situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica.